Turza Mała peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Turza Mała, village du powiat de Mława
 Turza Mała, village du powiat de Płock

dans  la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Turza Mała, village